Blondel kan syfta på:

 Blondel (musikal) – musikal av Stephen Oliver och Tim Rice

Personer
 Blondel de Nesle (1100-talet), en trouvère
 David Blondel (1590–1655), fransk reformert teolog
 François Blondel (1618–1686), fransk arkitekt
 Jacques-François Blondel (1705–1774), fransk arkitekt
 Antoine Blondel (1795–1886), fransk politiker
 André Blondel (1863–1938), fransk ingenjör och professor i elektricitet
 Charles Blondel (1876–1939), fransk psykolog
 Jean Blondel (1929–2022), fransk statsvetare inriktad på jämförande studier
 Vincent Blondel (född 1965), belgisk professor i tillämpad matematik

Se aven
 Lac Blondel – flera sjöar